Râul Timiș se poate referi la:

 Râul Timiș - râu din Banat, afluent al Dunării
 Râul Timiș - râu din județul Brașov, afluent al Oltului